Петрино може да се отнася за:

 Петрино, село в Област Търговище, България;
 Петрино, село в Община Ресен, Северна Македония;
 Мешели, на гръцки Петрино, бивше село в дем Синтика, Гърция;
 Петрино, село в Тесалия;
 Петрино планина или Изток планина, планина в Северна Македония.